Рюсси́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Рюсси — французская коммуна в департаменте Кальвадос.
 Рюсси — швейцарская община кантона Фрибур.